13-й Чемпионат Европы по волейболу среди девушек (финальный турнир) проходил с 13 по 21 апреля 2018 года в Софии (Болгария) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 17 лет. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла юниорская сборная России.

С текущего первенства изменён возрастной ценз игроков, до этого составлявший 18 лет, а сами чемпионаты стали проводиться по чётным годам (до этого (с 1995 по 2017) проходили по нечётным).

Команды-участницы 
 Болгария  — команда страны-организатора;
 Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Украина — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 4 по 7 января 2018 года с участием 29 команд. Были разыграны 11 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождена Болгария (команда страны-организатора). 

Отборочный турнир включал один групповой этап, Победители соревнований в группах и три команды, финишировавшие вторыми с лучшими показателями, получили путёвки в финальную стадию чемпионата Европы. Для составления рейтинга вторых команд учитывались результаты их матчей с 1-й и 3-й командами групп.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровые арены 
  София
 В многофункциональной «Армеец Арене» прошли матчи группы 1 предварительного этапа чемпионата. Вместимость — 12370 зрителей. Открыта в 2011 году.
 В волейбольном зале «Христо Ботев» прошли матчи группы 2 предварительного этапа чемпионата и поединки плей-офф. Вместимость — 1500 зрителей. Открыт в 1980 году.

Предварительный этап

Группа 1 

13 апреля
 Белоруссия — Сербия 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:17); Болгария — Россия 3:2 (25:18, 23:25, 25:17, 19:25, 15:12); Словения — Венгрия 3:1 (25:18, 25:20, 22:25, 25:14).

14 апреля
 Россия — Белоруссия 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13); Сербия — Словения 3:1 (26:28, 25:22, 25:20, 25:20); Болгария — Венгрия 3:2 (18:25, 25:20, 29:31, 25:23, 15:7).

15 апреля
 Россия — Сербия 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:21); Словения — Болгария 3:1 (25:18, 19:25, 25:17, 25:18); Белоруссия — Венгрия 3:0 (25:20, 25:18, 25:21).

17 апреля
 Россия — Словения 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:12); Болгария — Белоруссия 3:2 (21:25, 16:25, 25:19, 25:21, 15:13); Сербия — Венгрия 3:1 (19:25, 25:21, 25:23, 25:22).

18 апреля
 Словения — Белоруссия 3:1 (27:25, 25:22, 20:25, 25:19); Россия — Венгрия 3:0 (25:21, 25:4, 25:22); Болгария — Сербия 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:22).

Группа 2 

13 апреля
 Германия — Нидерланды 3:1 (21:25, 25:18, 25:16, 25:17); Турция — Украина 3:1 (25:23, 26:24, 16:25, 27:25); Италия — Румыния 3:1 (25:14, 22:25, 25:11, 25:19).

14 апреля
 Германия — Украина 3:1 (25:19, 25:19, 18:25, 25:23); Италия — Нидерланды 3:0 (25:14, 25:12, 25:12); Турция — Румыния 3:2 (25:23, 26:24, 26:28, 17:25, 15:9).

15 апреля
 Нидерланды — Украина 3:1 (18:25, 25:19, 25:16, 25:18); Италия — Турция 3:1 (25:15, 25:16, 14:25, 25:18); Германия — Румыния 3:0 (27:25, 26:24, 25:16).

17 апреля
 Италия — Украина 3:0 (25:14, 25:17, 25:12); Турция — Германия 3:2 (25:12, 25:22, 22:25, 25:27, 17:15); Румыния — Нидерланды 3:2 (25:19, 21:25, 17:25, 25:21, 15:11).

18 апреля
 Италия — Германия 3:0 (25:16, 25:11, 25:13); Украина — Румыния 3:2 (22:25, 25:20, 14:25, 25:23, 15:12); Турция — Нидерланды 3:1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:18).

Плей-офф

Полуфинал за 5—8-е места 
20 апреля
 Румыния — Словения 3:2 (26:24, 18:25, 20:25, 27:25, 15:10).
 Белоруссия — Германия 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:19).

Полуфинал за 1—4-е места 
20 апреля
 Россия — Турция 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).
 Италия — Болгария 3:1 (21:25, 25:22, 25:10, 28:26).

Матч за 7-е место 
21 апреля
 Германия — Словения 3:2 (23:25, 19:25, 25:17, 25:20,15:7).

Матч за 5-е место 
21 апреля
 Румыния — Белоруссия 3:0 (25:16, 25:21, 25:11).

Матч за 3-е место 
21 апреля
 Турция — Болгария 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:19).

Финал 
21 апреля
 Россия — Италия 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24). Отчёт

Итоги

Положение команд 

Россия, Италия, Турция, Болгария, Румыния, Белоруссия квалифицировались на чемпионат мира среди девушек 2019.

Призёры 
  Россия: Елизавета Кочурина, Валерия Перова, Полина Матвеева, Елизавета Гошева, Вита Акимова, Елизавета Попова, Орталь Ивги, Александра Мурушкина, Варвара Шубина, Елизавета Апаликова, Валерия Горбунова, Наталья Слаутина. Главный тренер — Светлана Сафронова.

  Италия: Софи Андреа Блази, Алессия Больцонетти, Катарина Булович, Эмма Каньин, Клаудия Консоли, Сара Кортелла, Джорджия Фрозини, Эмма Грациани, София Монца, Линда Нвакалор, Ловет Оморуйи, Анна Пеллоя. Главный тренер — Марко Менкарелли.

  Турция: Хилал Коджакара, Суде Хаджимустафаоглу, Мелиса Темиз, Чагла Салих, Сабире Караджаова, Ханифе Озайдынлы, Туна Четинай, Пелин Эроктай, Дамла Токман, Ипар Курт, Элиф Эричек, Гюльдже Гючтекин. Главный тренер — Бюлент Гюнеш.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Валерия Горбунова
 Лучшая связующая
  Полина Матвеева
 Лучшие центральные блокирующие 
  Елизавета Кочурина
  Клаудия Консоли

 Лучшая диагональная 
  Суде Хаджимустафаоглу
 Лучшие доигровщицы 
  Александра Георгиева
  Ловет Оморуйи
 Лучшая либеро
  Гюльдже Гючтекин

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 European Volleyball Championship U17 2018. women.volleybox

2018
2018 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Болгарии